Osoby o tym nazwisku:
 Dardan Sejdiu – kosowski ekonomista, polityk i politolog
 Fatmir Sejdiu – kosowski polityk i prawnik